Хартмансдорф ():

 Хартмансдорф (Айзенберг) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия, район Заале-Хольцланд.
 Хартмансдорф (Гера) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия, район Грайц.
 Хартмансдорф (Хемниц) — коммуна в Германии, в земле Саксония.